Soćko ist der Familienname folgender Personen: 
 Bartosz Soćko (* 1978), polnischer Schachspieler
 Monika Soćko (* 1978), polnische Schachspielerin